Llista de masies i altres construccions relacionades del Solsonès (nord de la comarca, municipis de Castellar de la Ribera, la Coma i la Pedra, Lladurs, Navès, Odèn, Sant Llorenç de Morunys i Guixers), ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de masies del Solsonès - sud
 Llista de monuments del Solsonès
 Llista de rellotges de sol del Solsonès

Solsones Nord
 Nord